Пельт — фамилия.
  (1799—1861) — немецкий богослов.
 Пельт, Владимир Данилович (1920—1988) — учёный, профессор, доктор филологических наук.
 Пельт, Жан-Мари (1933—2015) — французский фармаколог, ботаник, эколог, популяризатор науки.
 Пельт, Иван Александрович (1780—1829) — лектор французского языка и словесности в Московском университете.

Вымышленные персонажи 
 Лайнус ван Пельт — персонаж серии комиксов Peanuts.
 Люси ван Пельт — персонаж серии комиксов Peanuts.

См. также 
 Ван Пелт, Роберт Ян (род. 1955) — нидерландский и канадский писатель, историк архитектуры и исследователь Холокоста.